Gminy w USA:
 Marmaton (ang. Marmaton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Marmaton (ang. Marmaton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon